Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk)
 Rode Kruis Ziekenhuis (Den Haag) - voormalig ziekenhuis in Den Haag. In 2004 gefuseerd met 2 andere ziekenhuizen tot HagaZiekenhuis